Andrzej Kłopotowski (ujednoznacznienie)
 Bolesław Hieronim Kłopotowski (1848-1903) – polski duchowny katolicki
 Edmund Kłopotowski (1888-1936) – polski ekonomista
 Ignacy Kłopotowski (1866-1931) – polski prezbiter katolicki
 Jerzy Tadeusz Kłopotowski (1892-1970) – polski inżynier
 Józef Kłopotowski (1900-1943) – polski nauczyciel
 Krzysztof Kłopotowski (ur. 1946) – polski dziennikarz i krytyk filmowy
 Michał Kłopotowski (1894-1940) – polski major
 Tadeusz Kłopotowski (1928-2003) – polski biochemik
 Władimir Kłopotowski (1883-1944) – rosyjski dziennikarz
 Zbigniew Kłopotowski (1922-2014) – polski architekt

Zobacz też 
 Bogumiła Kłopotowska – polska muzyk